Magnus Andersson peut désigner :
 Magnus Andersson (né en 1958), joueur suédois de football ;
 Magnus Andersson (né en 1966), joueur suédois de handball ;
  (né en 1981), joueur suédois de football.